Karma è un termine sanscrito (कर्म, traducibile grossolanamente come "agire", "azione") che indica presso le filosofie orientali l'azione volitiva vista in relazione al principio di "causa ed effetto" cui è soggetto tutto ciò che è capace di azioni volitive, vincolando gli esseri senzienti al Saṃsāra (il ciclo di morti e rinascite).
Può inoltre riferirsi a:

Cinema
 Karma – film del 1933 diretto da John Hunt
 Karma – film del 1986 diretto da Subhash Ghai
 Karma – film del 2005 diretto da Claudio Sorace
 Karma – film del 2008 diretto da Allan Lunardi

Fumetto 
 Karma – personaggio dei fumetti DC Comics
 Karma – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia
 Karma – comune del Niger nel dipartimento di Kollo

Musica 
 Karma – gruppo musicale italiano
 Karma – album di Pharoah Sanders del 1969
 Karma – album del gruppo omonimo del 1994
 Karma – album dei Delerium del 1997
 Karma – singolo dei The Black Eyed Peas estratto dall'album Behind the Front del 1998
 Karma – album dei Kamelot del 2001
 Karma – album di Tarkan del 2001
 Karma – singolo di Lloyd Banks del 2003, dall'album The Hunger For More
 Karma – singolo di Alicia Keys del 2004, dall'album The Diary of Alicia Keys
 Karma – album di Kaos del 2007
 Karma – album dei Winger del 2009
 Karma – album dei Mucc del 2010
 Karma – singolo di Joss Stone del 2011, dall'album LP1
 Karma – singolo di Alma del 2016
 Karma – singolo di Mike Singer del 2016
 Karma – album di Mike Singer del 2017
 Karma – album del gruppo Kazka del 2018
 Karma – singolo di Marina del 2019
 Karma – singolo di Anxhela Peristeri del 2021

Sport
Karma - arciera olimpionica bhutanese

Televisione
 Karma – episodio della settima stagione della serie televisiva True Blood

Videogiochi
 Karma – campione giocabile in League of Legends